Deze lijst vormt een overzicht van watertorens in Nederland. Van de ruim 260 watertorens die er sinds 1856 zijn gebouwd, resteerden er in 2009 nog circa 175.

|}